Les élections régionales suédoises de 2014 se tiennent le , en même temps que les élections législatives et les élections municipales.

Résultats

Dans les comtés
La principale nouveauté apportée par ces élections, est la présence désormais des Démocrates de Suède dans l'ensemble des conseils de comté, le parti n'ayant auparavant pas d'élus régionaux dans les comtés de Jämtland, de Norrbotten, de Stockholm et de Västernorrland. De plus les sociaux-démocrates sont arrivés en tête du scrutin dans tous les comtés, à l'exception de celui de Stockholm, où ce sont les Modérés qui ont réalisé le meilleur score.

La composition partisane des majorités pouvant varier très fortement entre les différents comtés, les jeux restent ouvert et les négociations entre les partis devront désigner les véritables gagnants du scrutin.

Source : Aftonbladet

Notes et références 

Élection en Suède
Suède 2014
Suede
Elections
Suède